Matkowski (au féminin Matkowska), Matkowsky est un patronyme polonais porté notamment par :

 Iwona Matkowska
 Marcin Matkowski
 Tomasz Matkowski (1952-), écrivain polonais, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais